Au steht für:
 Aue, siehe dort zur Begriffsklärung
 lateinisch aurum: Gold (chemisches Symbol)
 im deutschsprachigen Raum ein Ausruf, mit dem man Schmerzen ausdrückt

Au ist der Name folgender geographischer Objekte:

Gemeinden:
 Au (Breisgau), Gemeinde im Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Au am Rhein, Gemeinde im Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Au in der Hallertau, Markt im Landkreis Freising, Bayern

 Au (Vorarlberg), Gemeinde im Bregenzerwald, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Au am Leithaberge, Marktgemeinde in Niederösterreich

 Au SG, Gemeinde im Kanton St. Gallen

 Lauw, deutscher Name einer Gemeinde im Département Haut-Rhin im Elsass, Frankreich

Ortsteile in Deutschland:

 Baden-Württemberg
 Au (Pforzheim), Stadtteil von Pforzheim, Baden-Württemberg
 Au im Murgtal, Ortsteil der Gemeinde Weisenbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg

 Bayern
 Au (Achslach), Ortsteil der Gemeinde Achslach, Landkreis Regen
 Au (Ainring), Ortsteil der Gemeinde Ainring, Landkreis Berchtesgadener Land
 Au (Altdorf bei Nürnberg), Ortsteil der Stadt Altdorf b.Nürnberg, Landkreis Nürnberger Land
 Au (Altenmarkt an der Alz), Einöde der Gemeinde Altenmarkt an der Alz, Landkreis Traunstein
 Au (Ascha), Ortsteil der Gemeinde Ascha, Landkreis Straubing-Bogen
 Au (Bad Abbach), Ortsteil des Marktes Bad Abbach, Landkreis Kelheim
 Au (Bad Birnbach), Ortsteil des Marktes Bad Birnbach, Landkreis Rottal-Inn
 Au (Bad Griesbach im Rottal), Ortsteil der Stadt Bad Griesbach i.Rottal, Landkreis Passau
 Au (Bad Grönenbach), Ortsteil des Marktes Bad Grönenbach, Landkreis Unterallgäu
 Au (Balderschwang), Ortsteil der Gemeinde Balderschwang, Landkreis Oberallgäu
 Au (Bayerbach), Ortsteil der Gemeinde Bayerbach (Rottal-Inn), Landkreis Rottal-Inn
 Au (Berchtesgaden), Ortsteil des Marktes Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land
 Au (Beutelsbach), Ortsteil der Gemeinde Beutelsbach (Bayern), Landkreis Passau
 Au (Buchbach), Ortsteil der Gemeinde Buchbach (Oberbayern), Landkreis Mühldorf am Inn
 Au (Burgkirchen an der Alz), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen a.d.Alz, Landkreis Altötting
 Au (Dietramszell), Ortsteil der Gemeinde Dietramszell, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Au (Dinkelscherben), Ortsteil des Marktes Dinkelscherben, Landkreis Augsburg
 Au (Ebermannsdorf), Ortsteil der Gemeinde Ebermannsdorf, Landkreis Amberg-Sulzbach
 Au (Ebersberg), Ortsteil der Stadt Ebersberg, Landkreis Ebersberg
 Au (Edling), Ortsteil der Gemeinde Edling, Landkreis Rosenheim
 Au (Eggenfelden), Ortsteil der Stadt Eggenfelden, Landkreis Rottal-Inn
 Au (Ering), Ortsteil der Gemeinde Ering, Landkreis Rottal-Inn
 Au (Falkenberg), Ortsteil der Gemeinde Falkenberg (Niederbayern), Landkreis Rottal-Inn
 Au (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein (Oberpfalz), Landkreis Cham
 Au (Feldkirchen), Ortsteil der Gemeinde Feldkirchen (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen
 Au (Fischen im Allgäu), Ortsteil der Gemeinde Fischen i. Allgäu, Landkreis Oberallgäu
 Au (Flintsbach am Inn), Ortsteil der Gemeinde Flintsbach am Inn, Landkreis Rosenheim
 Au (Gangkofen), Ortsteil des Marktes Gangkofen, Landkreis Rottal-Inn
 Au (Geratskirchen), Ortsteil der Gemeinde Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn
 Au (Grassau), Ortsteil des Marktes Grassau, Landkreis Traunstein
 Au (Grünenbach), Ortsteil der Gemeinde Grünenbach, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Au (Haiming), Ortsteil der Gemeinde Haiming (Oberbayern), Landkreis Altötting
 Au (Hausham), Ortsteil der Gemeinde Hausham, Landkreis Miesbach
 Au (Hohenlinden), Ortsteil der Gemeinde Hohenlinden, Landkreis Ebersberg
 Au (Illertissen), Ortsteil der Stadt Illertissen, Landkreis Neu-Ulm
 Au (Kiefersfelden), Ortsteil der Gemeinde Kiefersfelden, Landkreis Rosenheim
 Au (Kirchdorf am Inn), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf am Inn (Bayern), Landkreis Rottal-Inn
 Au (Kirchdorf, bei Haag in Oberbayern), Ortsteil der Gemeinde Kirchdorf, Landkreis Mühldorf am Inn
 Au (Königsdorf), Ortsteil der Gemeinde Königsdorf (Bayern), Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen
 Au (Küps), Ortsteil des Marktes Küps, Landkreis Kronach
 Au (Laufen), Ortsteil der Stadt Laufen (Salzach), Landkreis Berchtesgadener Land
 Au (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding
 Au (Loitzendorf), Ortsteil der Gemeinde Loitzendorf, Landkreis Straubing-Bogen
 Au (Mettenheim), Ortsteil der Gemeinde Mettenheim (Bayern), Landkreis Mühldorf am Inn
 Au (Miesbach), Ortsteil der Stadt Miesbach, Landkreis Miesbach
 Au (München), Ortsteil der Stadt München
 Au (Münchsmünster), Ortsteil der Gemeinde Münchsmünster, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Au (Neubeuern), Ortsteil des Marktes Neubeuern, Landkreis Rosenheim
 Au (Neukirchen beim Heiligen Blut), Ortsteil des Marktes Neukirchen b.Hl.Blut, Landkreis Cham
 Au (Neukirchen, Niederbayern), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen (Niederbayern), Landkreis Straubing-Bogen
 Au (Ortenburg), Ortsteil des Marktes Ortenburg, Landkreis Passau
 Au (Pemfling), Ortsteil der Gemeinde Pemfling, Landkreis Cham
 Au (Pirk), Ortsteil der Gemeinde Pirk, Landkreis Neustadt an der Waldnaab
 Au (Pöttmes), Ortsteil des Marktes Pöttmes, Landkreis Aichach-Friedberg
 Au (Prien am Chiemsee), Ortsteil des Marktes Prien a.Chiemsee, Landkreis Rosenheim
 Au (Ramsau), Ortsteil der Gemeinde Ramsau b.Berchtesgaden, Landkreis Berchtesgadener Land
 Au (Rechtmehring), Ortsteil der Gemeinde Rechtmehring, Landkreis Mühldorf am Inn
 Au (Rehling), Ortsteil der Gemeinde Rehling, Landkreis Aichach-Friedberg
 Au (Reut), Ortsteil der Gemeinde Reut, Landkreis Rottal-Inn
 Au (Rohr in Niederbayern), Ortsteil des Marktes Rohr i.NB, Landkreis Kelheim
 Au (Rott am Inn), Ortsteil der Gemeinde Rott a.Inn, Landkreis Rosenheim
 Au (Rotthalmünster), Ortsteil des Marktes Rotthalmünster, Landkreis Passau
 Au (Ruhpolding), Ortsteil der Gemeinde Ruhpolding, Landkreis Traunstein
 Au (Ruhstorf an der Rott), Ortsteil des Marktes Ruhstorf a.d.Rott, Landkreis Passau
 Au (Saaldorf-Surheim), Ortsteil der Gemeinde Saaldorf-Surheim, Landkreis Berchtesgadener Land
 Au (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim
 Au (Schaching), Ortsteil der ehemaligen Gemeinde Schaching (Deggendorf), Landkreis Deggendorf
 Au (Schechen), Ortsteil der Gemeinde Schechen, Landkreis Rosenheim
 Au (Schonstett), Ortsteil der Gemeinde Schonstett, Landkreis Rosenheim
 Au (Schwindegg), Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Au (Simmelsdorf), Ortsteil der Gemeinde Simmelsdorf, Landkreis Nürnberger Land
 Au (Steinhöring), Ortsteil der Gemeinde Steinhöring, Landkreis Ebersberg
 Au (Sulzberg), Ortsteil des Marktes Sulzberg (Oberallgäu), Landkreis Oberallgäu
 Au (Surberg), Ortsteil der Gemeinde Surberg, Landkreis Traunstein
 Au (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein
 Au (Taching am See), Ortsteil der Gemeinde Taching a.See, Landkreis Traunstein
 Au (Teisendorf), Ortsteil des Marktes Teisendorf, Landkreis Berchtesgadener Land
 Au (Traunreut), Ortsteil der Stadt Traunreut, Landkreis Traunstein
 Au (Traunstein), Ortsteil der Stadt Traunstein, Landkreis Traunstein
 Au (Unterwössen), Ortsteil der Gemeinde Unterwössen, Landkreis Traunstein
 Au (Waging am See), Ortsteil des Marktes Waging a.See, Landkreis Traunstein
 Au (Waldkraiburg), Ortsteil der Stadt Waldkraiburg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Au (Walpertskirchen), Ortsteil der Gemeinde Walpertskirchen, Landkreis Erding
 Au (Wasserburg am Inn), Ortsteil der Stadt Wasserburg a.Inn, Landkreis Rosenheim
 Au (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth
 Au (Weiler-Simmerberg), Ortsteil des Marktes Weiler-Simmerberg, Landkreis Lindau (Bodensee)
 Au (Winzer), Ortsteil des Marktes Winzer (Niederbayern), Landkreis Deggendorf
 Au am Aign, Ortsteil des Marktes Reichertshofen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm
 Au am Inn, Ortsteil des Marktes Gars a.Inn, Landkreis Mühldorf am Inn
 Au bei Altenhohenau, Ortsteil der Gemeinde Griesstätt, Landkreis Rosenheim
 Au bei Bad Aibling, Ortsteil der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim
 Au bei Stögen, Ortsteil der Stadt Laufen (Salzach), Landkreis Berchtesgadener Land
 Au bei Wörth, Ortsteil der Gemeinde Schwindegg, Landkreis Mühldorf am Inn
 Au im Wald, Ortsteil der Gemeinde Unterreit, Landkreis Mühldorf am Inn
 Au vorm Wald, Ortsteil der Gemeinde Hunderdorf, Landkreis Straubing-Bogen

 Nordrhein-Westfalen
 Au (Sieg), Ortsteil der Gemeinde Windeck, Rhein-Sieg-Kreis, Nordrhein-Westfalen

Gemeindeteile in Österreich:
 Niederösterreich
 Au (Gemeinde Ernstbrunn), Katastralgemeinde von Ernstbrunn, Bezirk Korneuburg
 Au (Gemeinde Eschenau), Ortsteil von Eschenau (Niederösterreich), Bezirk Lilienfeld
 Au am Anzbach, Ort bei Neulengbach, Bezirk St. Pölten
 Au am Kraking, Katastralgemeinde von Pressbaum, Bezirk St. Pölten (ehem. Bez. Wien-Umgebung)
 Au (Gemeinde Gföhl), Ortsteil von Gföhl, Bezirk Krems
 Au (Gemeinde Grimmenstein), Ortsteil von Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen
 Au (Gemeinde Kirchberg), Ortsteil von Kirchberg am Wechsel, Bezirk Neunkirchen
 Au (Gemeinde Münichreith-Laimbach), Ortsteil von Münichreith-Laimbach, Bezirk Melk
 Au (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten
 Au (Gemeinde St. Georgen am Ybbsfelde), Ortsteil von St. Georgen am Ybbsfelde, Bezirk Amstetten
 Au (Gemeinde St. Leonhard am Forst), Ortschaft von St. Leonhard am Forst, Bezirk Melk
 Au (Gemeinde Strengberg), Katastralgemeinde von Strengberg, Bezirk Amstetten
 Au (Gemeinde Ybbs), Ortsteil von Ybbs an der Donau, Bezirk Melk
 Au (Gemeinde Yspertal), Ortsteil von Yspertal, Bezirk Melk

 Oberösterreich
 Au (Gemeinde Aspach), Ort bei Aspach, Bezirk Braunau am Inn
 Au (Gemeinde Auerbach), Ortschaft von Auerbach, Bezirk Braunau am Inn
 Au (Gemeinde Bad Goisern), Ortschaft von Bad Goisern am Hallstättersee, Bezirk Gmunden
 Au (Gemeinde Bad Wimsbach-Neydharting), Katastralgemeinde von Bad Wimsbach-Neydharting, Bezirk Wels-Land
 Au (Gemeinde Baumgartenberg), Ort bei Baumgartenberg, Bezirk Perg
 Au (Gemeinde Braunau), Ort bei Braunau am Inn, Bezirk Braunau am Inn
 Au (Gemeinde Burgkirchen), Ortsteil der Gemeinde Burgkirchen, Bezirk Braunau am Inn
 Au (Gemeinde Engerwitzdorf), Ort bei Engerwitzdorf, Bezirk Urfahr-Umgebung
 Au (Gemeinde Feldkirchen), Ort bei Feldkirchen an der Donau, Bezirk Urfahr-Umgebung
 Au (Gemeinde Frankenburg), Ort bei Frankenburg am Hausruck, Bezirk Vöcklabruck
 Au (Gemeinde Grünburg), Ort bei Grünburg, Bezirk Kirchdorf
 Au bei der Traun, Ort bei Gunskirchen, Bezirk Wels-Land
 Au bei Sirfling, Ort bei Gunskirchen, Bezirk Wels-Land
 Au (Gemeinde Gutau), Ortschaft von Gutau, Bezirk Freistadt
 Au (Gemeinde Haibach), Ort bei Haibach ob der Donau, Bezirk Eferding
 Au (Gemeinde Heiligenberg), Ort bei Heiligenberg, Bezirk Grieskirchen
 Au (Gemeinde Hofkirchen), Ort bei Hofkirchen im Mühlkreis, Bezirk Rohrbach
 Au (Gemeinde Neumarkt), Ortschaft von Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt
 Au (Gemeinde Innerschwand), Ort bei Innerschwand am Mondsee, Bezirk Vöcklabruck
 Au (Gemeinde Kallham), Ort bei Kallham, Bezirk Grieskirchen
 Au (Gemeinde Kirchberg-Thening), Ort bei Kirchberg-Thening, Bezirk Linz-Land
 Au (Gemeinde Kopfing), Ort bei Kopfing im Innkreis, Bezirk Schärding
 Au (Gemeinde Kremsmünster), Katastralgemeinde von Kremsmünster, Bezirk Kirchdorf
 Au (Gemeinden Krenglbach, Pichl), Ortsteil der Gemeinden Krenglbach und Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land
 Au (Gemeinde Lambrechten), Weiler von Lambrechten, Bezirk Ried im Innkreis
 Au (Gemeinde Manning), Ort bei Manning, Bezirk Vöcklabruck
 Au an der Traun, Ort bei Marchtrenk, Bezirk Wels-Land
 Au an der Donau, Ortschaft (Katastralgemeinde Au) von Naarn im Machlande, Bezirk Perg
 Au (Gemeinde Molln), Ortsteil von Molln, Bezirk Kirchdorf
 Au bei Ed, Ort bei Natternbach, Bezirk Grieskirchen
 Au bei Natternbach, Ort bei Natternbach, Bezirk Grieskirchen
 Au (Gemeinde Neumarkt), Ort bei Neumarkt im Mühlkreis, Bezirk Freistadt
 Au (Gemeinde Niederneukirchen), Ortsteil von Niederneukirchen, Bezirk Linz-Land
 Au (Gemeinde Ort), Rotte in Ort im Innkreis, Bezirk Ried im Innkreis
 Au bei Brandstatt, Ort bei Pupping, Bezirk Eferding
 Au bei hohen Steg, Ort bei Pupping, Bezirk Eferding
 Au (Gemeinde Redlham), Ort bei Redlham, Bezirk Vöcklabruck,
 Au (Gemeinde Roitham), Ort bei Roitham, Bezirk Gmunden
 Au (Gemeinde Saxen), Ort bei Saxen, Bezirk Perg
 Au (Gemeinde Schalchen), Ort bei Schalchen, Bezirk Braunau am Inn
 Au (Gemeinde Schildorn), ehem. Prüglau, Ortschaft von Schildorn, Bezirk Ried im Innkreis
 Au (Gemeinde Schlüßlberg), Ort bei Schlüßlberg, Bezirk Grieskirchen
 Au (Gemeinde St. Aegidi), Ort bei Sankt Aegidi, Bezirk Schärding
 Au (Gemeinde St. Roman), Katastralgemeinde von St. Roman, Bezirk Schärding
 Au (Gemeinde St. Wolfgang), Ort bei St. Wolfgang im Salzkammergut, Bezirk Gmunden
 Au (Gemeinde Tiefgraben), Ort bei Mondsee
 Au (Gemeinde Unterach am Attersee), Katastralgemeinde von Unterach, Bezirk Vöcklabruck
 Au (Gemeinde Waldzell), Rotte in der Ortschaft Hacksperr, Gemeinde Waldzell, Bezirk Ried im Innkreis
 Au (Wels), Ortsteil von Wels

 Land Salzburg
 Au (Gemeinde Abtenau), Ort bei Abtenau, Bezirk Hallein
 Au (Gemeinde Dorfbeuern), Ort bei Dorfbeuern, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Au (Gemeinde Eugendorf), Ort bei Eugendorf, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Au (Gemeinde Filzmoos), Ort bei Filzmoos, Bezirk St. Johann im Pongau
 Au (Gemeinde Großarl), Ort bei Großarl, Bezirk St. Johann im Pongau
 Au (Gemeinde Hallein), Ort bei Hallein, Bezirk Hallein
 Au (Gemeinde Lofer), Ort bei Lofer, Bezirk Zell am See
 Au (Gemeinde Obertrum), Katastralgemeinde von Obertrum am See, Bezirk Salzburg-Umgebung
 Au (Gemeinde Sankt Georgen), Ortschaft von St. Georgen bei Salzburg, Bezirk Salzburg-Umgebung

 Steiermark
 Au (Gemeinde Aich), Ortsteil von Aich, Bezirk Liezen
 Au (Gemeinden Bad Aussee, Grundlsee), Ortslage von Bad Aussee und Grundlsee im Salzkammergut, Bezirk Liezen
 Au (Gemeinde Feistritztal), Ortsteil von Feistritztal, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
 Au (Gemeinde Hartberg Umgebung), Ort bei Hartberg Umgebung, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld
 Au bei Gaishorn am See, Ort bei Gaishorn am See, Bezirk Liezen
 Au (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter am Ottersbach, Bezirk Südoststeiermark
 Au bei Turnau, Ortschaft in Göriach, Turnau, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag

 Tirol
 Au (Gemeinde Längenfeld), Dorf in Unterlängenfeld, Längenfeld, Bezirk Imst
 Au (Gemeinde Langkampfen), Ort bei Langkampfen, Bezirk Kufstein
 Au (Gemeinde Oberperfuss), Ortsteil der Gemeinde Oberperfuss, Bezirk Innsbruck-Land
 Au (Gemeinde Oetz), Dorf in Oetz, Bezirk Imst
 Au (Gemeinde St. Leonhard im Pitztal), Weiler in St. Leonhard im Pitztal, Bezirk Imst
 Au (Gemeinde Westendorf), Ort bei Westendorf, Bezirk Kitzbühel

 Vorarlberg
 Au (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz
 Au (Gemeinde Mittelberg), Ort bei Mittelberg, Bezirk Bregenz

Ortsteile in der Schweiz:
 Au AG, Ortsteil von Brugg, Kanton Aargau
 Au (Auenstein, Veltheim), Ortschaft in den Gemeinden Veltheim und Auenstein, Kanton Aargau
 Au TG, Ortschaft in der Gemeinde Fischingen, Kanton Thurgau
 Au ZH, Ortschaft in der Gemeinde Wädenswil, Kanton Zürich

historisch:
 Loužek (Cheb), Dorf und Ortsteil in der Gemeinde Cheb, Tschechische Republik

Baulichkeiten:
 Burg Au, abgegangene Burg westlich von Au (Breisgau), Baden-Württemberg
 Schloss Au – diverse Schlösser
 Kloster Au am Inn, ein Franziskanerinnenkloster bei Gars am Inn

sowie:
 Halbinsel Au, im Zürichsee zwischen Horgen und Wädenswil im Kanton Zürich, Schweiz
 Obere und Untere Au, Naturschutzgebiet in Bayern

Au ist der Familienname folgender Personen:
 Adam von Au (1869–1942), deutscher Pädagoge und Politiker (Wirtschaftspartei), MdL Baden
 Alfred Au (1898–1986), deutscher Fußballspieler
 Andreas In der Au (* 1983), deutscher Autor, Moderator und Slam-Poet
 Annemarie in der Au (1924–1998), auch Annemarie Westphal, deutsche Schriftstellerin
 Annie Au (* 1989), Squashspielerin aus Hongkong
 Bernd von Au (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Callum Au (* um 1990), britischer Jazzmusiker
 Christina Aus der Au (* 1966), schweizerische evangelisch-reformierte Theologin und Philosophin
 Daniel Au Yeong (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Franziskus Kriegs-Au (* 1985), österreichischer Juwelier und Experte bei “Bares für Rares - Österreich”
 Hans von der Au (1892–1955), deutscher Theologe und Volkskundler
 Jin Au-Yeung (* 1982), US-amerikanischer Rapper und Schauspieler
 Karl Schneider-Manns Au (1897–1977), österreichischer Politiker des VdU und der FPÖ
 Leo Au (* 1990), Squashspieler aus Hongkong
 Michael von Au (* 1964), deutscher Schauspieler
 Stephanie Au (* 1992), Schwimmerin aus Hongkong
 Woon Yiu Au (* 1960), Judoka aus Hongkong

AU steht für:
 Abgasuntersuchung, war in Deutschland eine gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung von Kraftfahrzeugen, seit 2006 Untersuchung des Motormanagements und Abgasreinigungssystems
 Abgereichertes Uran
 Afrikanische Union, eine Internationale Organisation, die 2002 die Nachfolge der Organisation für Afrikanische Einheit (OAU) angetreten hat und sich für Kooperation auf allen Gebieten einsetzen soll
 Alternatives Universum zur Fan-Fiction
 American University, diverse Hochschulen, siehe Amerikanische Universität
 Anerkenntnisurteil
 Anfangsunterricht, Unterrichtsformen für die ersten zwei Schuljahre der Grundschule
 Apuania, italienisches Kfz-Kennzeichen 1939–1949 der Provinz Apuania (davor und danach MS für Massa-Carrara)
 Arbeitsunfähigkeit
 Astronomical Unit, dt. Astronomische Einheit
 Auburn University
 Audio Unit, Audio-Plug-in-Format von Apple
 Aue, Kfz-Kennzeichen Erzgebirgskreis, Deutschland
 Austral, Aerolíneas Argentinas, argentinische Fluggesellschaft nach dem IATA-Code
 Australien, Ländercode nach ISO 3166-1
 Der Altsprachliche Unterricht, Zeitschrift für die Fachdidaktik der Alten Sprachen
 Fredrikstad, Kfz-Kennzeichen in der Provinz Østfold, Norwegen
 Norwich, Kfz-Kennzeichen in Großbritannien
 Polska Akademia Umiejętności, wissenschaftliche Gesellschaft in Polen
 Polyester-Urethan-Kautschuk, Vulkollan, als technische Kurzbezeichnung

au steht für:
 atomare Einheiten (en. atomic units), ein in der Quantenmechanik gebräuchliches Einheitensystem
 Mobilfunkmarke des japanischen Telekommunikationsunternehmen KDDI

a.u. steht für:
 willkürliche Einheit(en) (en. arbitrary unit), unskalierte Einheiten. Vielfach verwendet in grafischen Darstellungen.

a. U. steht für:
 anno Uhui, im Jahr … nach der Gründung der Schlaraffia, siehe Schlaraffia#Schlaraffische Zeitrechnung

.au steht für:
 Au (Dateiformat), Dateinamenserweiterung, ein Containerformat für Audiodaten
 .au, die länderspezifische Top-Level-Domain Australiens

Siehe auch:
 AUA
 Auen
 Auer
 In der Au
 Ow (Adelsgeschlecht)

Abkürzung